Гучэн (Лицзян) (故城) — район городского подчинения городского округа Лицзян провинции Юньнань (КНР).
 Гучэн (Хэншуй) (故城) — уезд городского округа Хэншуй провинции Хэбэй (КНР).
 Гучэн (Сянъян) (谷城) — уезд городского округа Сянъян провинции Хубэй (КНР).